Солье́с-Виль () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Тулон, кантон Сольес-Пон.

Площадь коммуны — 14,1 км², население — 2418 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 2454 человека (2012), плотность населения — 14,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 2485 человек, а в 2012 году — 2454 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1712 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1200 были экономически активными, 512 — неактивными (показатель активности 70,1 %, в 1999 году — 67,6 %). Из 1200 активных трудоспособных жителей работали 1097 человек (602 мужчины и 495 женщин), 103 числились безработными (50 мужчин и 53 женщины). Среди 512 трудоспособных неактивных граждан 160 были учениками либо студентами, 175 — пенсионерами, а ещё 177 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 939 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 2416,5 человек. При этом медиана доходов составила 22 855 евро на одного налогоплательщика.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Сольес-Виль